

Pessoas 
 Alex Ross
 Diana Ross
 Jim Ross
 Jurandyr Ross
 Ross Geller
 Ross Powers
 Ross Rebagliati
 Gabriela Ferreira Ross

Localidades 
 Ross (Califórnia)
 Ross (Dacota do Norte)
 Ross (Texas)
 Ross (Ohio)

Desambiguação